Messier 48, nyílthalmaz az Északi Vízikígyó csillagképben
Haditechnika
 M48 Patton, amerikai közepes harckocsi
 M48 Chaparral, amerikai önjáró légvédelmi rakétaindító rendszer